78-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 12 по 18 апреля 1999 года в городе Ла-Корунья (Испания). В нём приняли участие 238 атлетов (144 мужчины и 94 женщины) из 33 стран. Были разыграны награды в 8 весовых категориях у мужчин и в 7 категориях у женщин.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1999
Тяжёлая атлетика
Международные спортивные соревнования в Ла-Корунье
Чемпионаты Европы в Испании
Апрель 1999 года
Спорт в Испании в 1999 году
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Испании
1999 год в тяжёлой атлетике